La formula del cuore (Pay It Forward) – romanzo di Catherine Ryan Hyde del 2000
 Un sogno per domani (Pay It Forward) – film del 2000 diretto da Mimi Leder